Meyrswalden ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Kralik von Meyrswalden,  (1884–1959), österreichischer Altgermanist, siehe Dietrich Kralik
 Gottlob Kralik von Meyrswalden (1878–1964), deutscher Glasfabrikant

 Mathilde Kralik von Meyrswalden (1857–1944), böhmische Komponistin
 Wilhelm von Kralik-Meyrswalden (1806–1877), böhmischer Glasfabrikant